Валье-де-Табладильо ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сеговия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сепульведа.  Занимает площадь 16,19 км². Население — 151 человек (на 2004 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Сеговии